

Орбаші — присілок, Аліковський район, Чувашія
 Орбаші — присілок, Цівільський район, Чувашія